Osoby o nazwisku Grosser:
 Bronisław Grosser (1883–1912) – polski działacz Bundu, publicysta i uczestnik polskiego ruchu niepodległościowego żydowskiego pochodzenia
 Jacek Grosser (ur. 1953) – polski samorządowiec
 Karl Grosser (1850–1918) – niemiecki architekt
 Martin Grosser (XVI w.) – niemiecki duchowny
 Otton Grosser (1883-1943) – polski oficer, urzędnik